Iwan Iwanow – bułgarski aktor
 Iwan Iwanow – bułgarski badmintonista
 Iwan Iwanow – bułgarski gimnastyk
 Iwan Iwanow – bułgarski lekkoatleta, skoczek w dal
 Iwan Iwanow – bułgarski łucznik
 Iwan Iwanow – bułgarski piłkarz, ur. 1988
 Iwan Iwanow – bułgarski piłkarz, ur. 1942
 Iwan Iwanow – bułgarski polityk
 Iwan Iwanow – bułgarski pułkownik
 Iwan Iwanow – bułgarski siatkarz
 Iwan Iwanow – bułgarski strzelec
 Iwan Iwanow – bułgarski sztangista
 Iwan Iwanow – bułgarski zapaśnik żyjący w latach 1937–2010
 Iwan Iwanow – bułgarski zapaśnik, ur. 1968
 Iwan Iwanow – bułgarski zapaśnik, ur. 1986
 Iwan Iwanow - generał Armii Czerwonej
 Iwan Iwanow – kazachski lekkoatleta, kulomiot
 Iwan Iwanow – kirgiski pływak
 Iwan Iwanow – radziecki lekkoatleta, średniodystansowiec
 Iwan Iwanow – rosyjski biegacz narciarski
 Iwan Iwanow – rosyjski żużlowiec, specjalizujący się w ice speedwayu
 Iwan Iwanow – ukraiński triatlonista

 Zobacz też
 Iwan Iwanow-Wano – radziecki filmowiec, twórca filmów animowanych